Grand County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Grand County, Colorado 
 Grand County, Utah